Manuel Martínez Faixa (Almería, 1892 - ?), compositor espanyol 
 Manuel Martínez Hugué (Barcelona, 1872 - Caldes de Montbui, 1945), artista noucentista polifacètic que rebé influències avantguardistes 
 Manuel Martínez Lara (Bigastre, 1980), futbolista valencià que ocupa la posició de migcampista
 Manuel Martínez Pedroso (l'Havana, 1883 - Mèxic, 1958), jurista i catedràtic espanyol 
 Manuel Martínez Risco y Macías (Ourense, 1888 - París, 1954), científic i polític gallec